Norrkläppen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrkläppen, Houtskär, Åboland, 
 Norrkläppen (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Norrkläppen (vid Björkö, Korpo), Åboland, 
 Norrkläppen, Nagu, Åboland,

Se även
Norrkläpparna
Norrkobben
Norrkobban
Norrklobben
Norrklobbarna

Robotskapade Finlandförgreningar